Сопотница може да се отнася за:

 Сопотница, село в Община Демир Хисар, Република Македония;
 Сопотница, село в Община Приеполе, Нишавски окръг, Сърбия;
 Сопотница, село в Община Гаджин хан, Нишавски окръг, Сърбия;
 Сопотница, село в Община Качаник, Феризовски окръг, Косово.

 Вижте също
 Сопот